1966 год был отмечен рядом событий, оставивших заметный след в истории советского изобразительного искусства.

События 
 1 января — во Владивостоке открылась городская Картинная галерея.

 Гарантированная оплата труда художников впервые вводится в Ленинградском отделении Союза художников РСФСР. Её размер составлял 150—200 рублей ежемесячно, что примерно соответствовало средней оплате труда в промышленности. Нововведение охватило около 500 мастеров изобразительного искусства всех специальностей.

 26 мая — Художественная выставка «25 Лет Советской Латвии» открылась в Государственном Русском музее.

 14 июня — Восьмая выставка книжной графики московских художников открылась в Доме художников на Кузнецом мосту. Экспонировалось 1500 произведений 160 авторов. 

 Выставка произведений молодых ленинградских художников открылась в залах Ленинградского отделения Союза художников РСФСР.

 Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1966 года открылась в залах Ленинградского отделения Союза художников РСФСР.

Родились 
 6 сентября — Анохин Николай Юрьевич, российский живописец.

Скончались 
 7 марта — Адливанкин Самуил Яковлевич, советский живописец и график (род. в 1897).
 29 марта — Ингал Владимир Иосифович, советский скульптор, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Сталинской премии, член-корреспондент Академии художеств СССР (род. в 1901).
 16 августа — Горелов Гавриил Никитич (Никитьевич), русский советский живописец, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, действительный член Академии художеств СССР, лауреат Сталинской премии (род. в 1880).
 20 декабря — Манизер Матвей Генрихович, советский скульптор, Народный художник СССР, лауреат трёх Сталинских премий (род. в 1891)

Примечания

См. также

Источники 
 Дмитренко А., Фёдорова Н. А где же молодость? О «Выставке молодых». // Смена, 1966, 11 ноября. 
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т.1. М., Искусство, 1970.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т.2. М., Искусство, 1972.
 Справочник членов Союза художников СССР. Т.1,2. М., Советский художник, 1979.
 Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Т.5. 1954—1958 гг.. М., Советский художник, 1981.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т.4. Кн.1. М., Искусство, 1983.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т.4. Кн.2. СПб., 1995.
 Vern G. Swanson. Soviet Impressionism. — Woodbridge, England: Antique Collectors' Club, 2001. — р.294.
 Иванов С. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб., НП-Принт, 2007. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. СПб., Первоцвет, 2007.

Изо
История искусства СССР по годам